Az an-Našīd al-Waṭanī al-Lubnānī (arab írással النشيد الوطني اللبناني jelentése magyarul: Libanon nemzeti himnusza) a Libanoni Köztársaság nemzeti himnusza. Szövegét Rašid Nakhla írta, zenéjét pedig Wadih Sabra szerezte, hivatalosan 1927. július 12. óta Libanon himnusza.

Szöveg

Jegyzetek 

Nemzeti himnuszok
himnusz